Latijnse naam van de Messapische havenstad Egnazia
Egnatia (gens), Romeinse gens
Via Egnatia, heirbaan die Balkan dwarst
Egnatia Odos, Griekse autosnelweg die traject deels volgt
KS Egnatia, Albanese voetbalclub